

Вулька-Заблоцька — село в гміні Серники Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Вулька-Заблоцька — село в гміні Тучна Більського повіту Люблінського воєводства